

Algemeen 
 Ara (geslacht) – een geslacht van papegaaien
 Dialeurodes ara – een halfvleugelig insect uit de familie witte vliegen (Aleyrodidae)
 Arabisch – een taal met taalcode ara
 American Rental Association – een organisatie van verhuurbedrijven
 Altaar (sterrenbeeld) (Ara) – aan de zuidelijke hemel
 Armada de la República Argentina – de Argentijnse marine
 Algemeen Rijksarchief (België) – een Belgische overheidsinstelling 
 Nationaal Archief (voorheen Algemeen Rijksarchief) – een Nederlandse overheidsinstelling 
 Algemene Rijksarchivaris – een Nederlandse bestuursfunctie, zie Rijksarchief (Nederland)#Algemene Rijksarchivaris
 ARA La Gantoise – een voorloper van de voetbalclub AA Gent
 Associate Member of the Royal Academy (ARA of A.R.A.) – lid van de Royal Academy of Arts
 Project Ara - een modulaire smartphone van GOOGL.O

Media 
 Te Ara – een encyclopedie van Nieuw-Zeeland, in het Engels en het Maori
 Ara (dagblad) – een Catalaans dagblad
 Ara (Tanith Lee) – een fantasyboek, door Tanith Lee
 Ara! Ara!  – een aflevering van de tv-serie Bex & Blanche
 Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) – een juridisch tijdschrift
 Ara (film) – een Turkse film door Ümit Ünal
 ARA Records, een platenlabel uit de jaren '60

Personen 
 Seiji Ara (1974) – Japans autocoureur
 Ara Mina (1979) – Hazel Pascual Reyes, Filipijns actrice, model en zangeres
 Ara Halici (1976) –  Nederlands acteur
 Ara Minasian (1974) – Armeens schaker
 Ara Hakobyan – Armeens voetballer
 Ara Güler – Armeens fotograaf

Geografie 
 ARA-gebied – zeehavens langs de Nederlandse en Belgische kust, vooral Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen
 Ara of Arrah, stad in Bihar in India
 Ara (plaats in India), dorp in Jharkhand
 Ara (Armenië) – een plaats in Armenië
 Ara (Bijbelse plaats) – een Sidonische stad
 Wadi Ara – een plaats in Israël
 Ara Grande – een frazione (dorp) in de Italiaanse gemeente Tricesimo  
 Ara (rivier) – een rivier in de Spaanse Pyreneeën
 Ara (meer) – een meer in de gemeente Aremark, Noorwegen
 ara (toponiem) –  een Keltisch toponiem dat in Nederlandse benamingen voorkomt en rivier betekent

Altaren 
 Ara (Romeins altaar)
 Ara Coeli – een verondersteld hemelaltaar, volgens legende gebouwd door Augustus

Altaren in Rome 
 Ara Pacis – gewijd aan de vrede, annex park en mausoleum
 Ara Maxima Herculis (Ara Maxima) – bij Circus Maximus
 Ara Consi (Ara Consus) –  gewijd aan een god van de landbouw en van de onderwereld
 Ara Ditis Patris et Proserpinae –  ter ere van Dis Pater, een vroege Romeinse god
 Ara Martis – ter ere van de oorlogsgod Mars
 Ara Victoriae – gewijd aan de overwinningsgodin Victoria
 Ara Gentis Juliae – op de Capitolijn
 Ara Saturni – gewijd aan Saturnus, annex tempel
 Ara Domitii Ahenobarbi – op het Marsveld (Campus Martius)
Zie ook Lijst van antieke bouwwerken in Rome#Altaar

Chemie en biochemie 
 Arachidonzuur – een meervoudig onverzadigd vetzuur
 een afkorting voor arabinose, zie bijvoorbeeld Arabinose-operon
 Ara h 1 – een allergeen suikereiwitmolecuul
 Ara h 2 – een allergeen suikereiwitmolecuul
 Ara h 3 – een allergeen suikereiwitmolecuul

Zie ook 
 Arra – een plaats in de Indiase staat West-Bengalen
 ARA - doorverwijspagina